Matteo – nome di persona italiano
 Matteo – cognome italiano
 Matteo apostolo ed evangelista
 Dominic Matteo – ex calciatore britannico
 Matteo – concept album di Riccardo Fogli

Pagine correlate
 San Matteo (disambigua)